

Cinema 
 Il collezionista (The Collector) – film del 1965 diretto da William Wyler
 The Collector - Il collezionista (Le collectionneur) – film del 2002 diretto da Jean Beaudin 
 The Collector – film del 2009 diretto da Marcus Dunstan

Letteratura 
 l collezionista (The Collector) – romanzo di John Fowles del 1963

Musica 
 The Collector – singolo di Matt McJunkins del 2021

Televisione 
 The Collector – serie televisiva canadese
 Il rapimento (The Collector) – episodio della quarta stagione di The Dead Zone